Smilovský potok může být:

 Smilovský potok, potok v pohoří Nízký Jeseník v okrese Olomouc
 Smilovský potok (přítok Pozovického potoka), potok v pohoří Českomoravská vrchovina v okrese Havlíčkův Brod

podobné

 Smilovský pramen, pramen u potoka Lichnička u Smilovského Mlýna v okrese Olomouc.

Související články 

 Smilov
 Smilovice